Moorleiche Borremose bezeichnet folgende menschliche Moorleichen aus dem Torfmoor Borremose in Dänemark: 

 Mann von Borremose (auch Moorleiche Borremose I), gefunden 1946
 Moorleiche Borremose II, gefunden 1947
 Frau von Borremose (auch Moorleiche Borremose III), gefunden 1948

en:Borremose Bodies